Лос Клавелес има више значења:

 Лос Клавелес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Клавелес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Клавелес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Клавелес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Клавелес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Клавелес (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику